Kapitsa ( Капица en alfabéto cirílico ruso) apellido ruso; las personas con tal apellido más destacadas son:

 Andréi Kapitsa o  Andrey Kapitsa  (a veces conocido por las transliteraciones de su nombre al inglés, francés, alemán etc. como Andrej Kapitsa o Andrej Kapiza) , científico (especializado en geografía) ruso;
 Piotr Kapitsa  o Pyotr Kapitsa: físico ruso;
 Serguéi Kapitsa: físico ruso.